Vladimir (ime)
 Sveti Vladimir
 Vladimir, dukljanski kralj

Gradovi:
 Vladimir (Vladimirska oblast, Rusija), grad u Rusiji (Vladimirska oblast)
 Vladimir (Ulcinj, Crna Gora), naselje u općini Ulcinj, Crna Gora
 Vladimir (Gorj, Rumunjska)